The Sorrow — австрийская метал-группа, исполняющая музыку в стиле мелодичный металкор. Группа была основана в 2005 году Матиасом Шлеглом и Андреасом Майзером из группы Disconnected, и Домиником Иммлером, и Тобиасом Шайдлером из Distance. В 2006 году, они подписали контракт на запись с Drakkar Records, и в 2007-м выпустили свой первый дебютный альбом «Blessings From A Blackened Sky». В 2009 годувыпустили второй альбом «Origin Of The Storm» и также приняли участие в европейском туре группы Sepultura.

В 2010 году группа представила публике свой третий альбом «The Sorrow».

29 октября 2012 года вышел новый студийный альбом под названием «Misery Escape».

14 марта 2017 года группа на своей странице на Facebook объявила о том, что они приняли решение разойтись.

Дискография

Blessings From A Blackened Sky (2007)

Origin Of The Storm (2009)

The Sorrow (2010)

Misery Escape (2012)

Дополнительные ссылки 

 Официальный сайт (англ.)

Примечания 

Музыкальные коллективы Австрии
Дэт-метал-группы Австрии
Лауреаты Amadeus Austrian Music Award
Музыкальные коллективы, появившиеся в 2005 году